Le Championnat du monde de Supersport 2009 est la  du Championnat du monde de Supersport.

Système de points

Calendrier

Classement

Pilotes

Constructeurs

Participants 
Liste officielle du .

 Tous utilisent des pneus Pirelli.

2009
Sport motocycliste en 2009
Supersport